Le terme de commandant peut désigner :
 un grade :
 en Belgique, le grade de capitaine-commandant est un officier présent dans les composantes terrestre et aérienne des forces armées ;
 en Espagne, le porteur du grade de comandante est un officier présent dans les composantes terrestre et aérienne des forces armées ;
 en France et dans les armées modelées sur le modèle français, le grade de commandant qui est le premier grade d'officier supérieur dans l'armée, ainsi que dans la police, les pompiers et l'administration pénitentiaire ;
 un titre :
 le titre donné au capitaine d'un navire ainsi qu'au commandant de bord d'un aéronef,
 l'appellation du militaire qui exerce le commandement d'un navire, d'un aéronef, d'une unité, d'une force ou d'une opération,
 ou, dans la Marine, l'appellation des officiers supérieurs, qu'ils aient le grade de  mais aussi de  ou de  ;
 le titre d'officier commandant (Officer Commanding) qui est le titre porté au Canada par le militaire qui occupe la position de commandement d'une sous-unité et d'une unité mineure ;
 le commandant en second, officier assistant le commandant (ou « l‘officier commandant ») dans une unité militaire ;
 le commandant en chef, le chef d'un ensemble de forces militaires ;
 la fonction de commandant de bord d'un aéronef ;
 la série télévisée française Commandant X (1962 - 1965) ;
 le commandant de camp, poste de commandement principal au sein du service SS d'un camp de concentration nazi.